38 километр — пассажирская железнодорожная платформа Московской железной дороги на неэлектрифицированной однопутной линии Голутвин — Озёры. 

Расположена в городе Озёры, в микрорайоне Текстильщики, вследствие чего многие местные жители так и называют эту платформу. Состоит из единственной низкой боковой платформы. Касса отсутствует.

Рядом с платформой находится конечная остановка «Катюшино поле» автобусного маршрута № 4, а также остановка «Текстильщики» автобусного маршрута № 3.

Время движения дизель-поезда от станции Голутвин — 1 час 13 минут, от станции Озёры — 4-5 минут.

Ссылки 
 Расписание поездов по станции
 Расписание движения поездов по линии Голутвин — Озёры

Остановочные пункты Московско-Рязанского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы городского округа Озёры